Ash Grove Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Ash Grove Township, du comté d'Iroquois dans l'Illinois.
 Ash Grove Township, du comté de Shelby dans l'Illinois.
 , du comté de Franklin dans le Nebraska.

Homonymie de townships